Букеев — фамилия.
 Адил Букеев (1793—1876) — казахский султан, правитель Букеевской Орды.
 Букеев, Джангир (1801—1845) — хан Внутренней (Букеевской) орды.
 Букеев, Оралхан (1943—1993) — казахский советский писатель.
 Букеев, Шангерей Сейиткерейулы (1847—1920) — казахский поэт.

 Букеева, Хадиша Букеевна (1917—2011) — советская казахская актриса театра и кино.